Alois Pompanin (1889-1966) – presbitero e collaborazionista nazi-fascista italiano
Roberto Pompanin (1957) – bobbista italiano
Rosa Pompanin (1984) – giocatrice di curling italiana
Sergio Pompanin (1939) – bobbista italiano